Гран-при Малайзии 2001 года — второй этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2001 года. Прошёл на автодроме Сепанг, в Куала-Лумпуре, Малайзия. Соревнования состоялись 18 марта 2001 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Мика Хаккинен 1:40,962
 Хуан-Пабло Монтойя стартовал с пит-лейн.

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Малайзии